Чемпионат Европы по боксу среди женщин 2009 года — седьмой чемпионат Европы по боксу среди женщин, который прошёл с 14 по 21 сентября в Николаеве (Украина). В 11 весовых категориях соревновались 113 спортсменок-боксёров из 24 стран. В ходе турнира прошло 102 боя, из них 14 (примерно 13,7 %) закончились досрочной победой одной из спортсменок. Первое место в общекомандном зачёте в седьмой раз одержала сборная России, второе место Украина и третье — Турция. Лучшим боксером чемпионата стала Татьяна Коб (категория до 51 кг) с Украины, тренер Рогатин Виктор Викторович.

Участники 
  — 4
  — 2
  — 6
  — 6
  — 4
  — 3
  — 2
  — 2
  — 4
  — 5
  — 1
  — 2
  — 9
  — 11
  — 9
  — 1
  — 10
  — 11
  — 2
  — 2
  — 7
  — 2
  — 2
  — 6

Состав сборной России 
 Светлана Гневанова (до 46 кг)
 Елена Савельева (до 48 кг)
 Александра Кулешова (до 51 кг)
 Виктория Усаченко (до 54 кг)
 Софья Очигава (до 57 кг)
 Татьяна Бондарева (до 60 кг)
 Вера Слугина (до 64 кг)
 Ирина Потеева (до 69 кг)
 Ирина Синецкая (до 75 кг)
 Мария Яворская (до 81 кг)
 Надежда Торлопова (свыше 81 кг)

Состав сборной Украины 
 Оксана Штакун (до 46 кг)
 Вера Макресова (до 48 кг)
 Татьяна Коб (до 51 кг)
 Ивана Крупеня (до 54 кг)
 Юлия Цыплакова (до 57 кг)
 Александра Сидоренко (до 60 кг)
 Яна Завьялова (до 64 кг)
 Татьяна Иващенко (до 69 кг)
 Лилия Дурнева (до 75 кг)
 Ирина Комар (до 81 кг)
 Инна Шевченко (свыше 81 кг)

Результаты финалов

Медалисты

Общий медальный зачёт

Статистика 
 Наибольшее число спортсменок — 11 — выставили и Россия, и Украина.
 Меньше всего спортсменок делегировали Словения и Литва, отправив по одной представительнице.
 Софья Очигава, лучшая спортсменка турнира, одержала крупнейшую победу на турнире по очкам над полькой Александрой Пачкой со счётом 20:1.
 Самым результативным боём стал поединок россиянки Татьяны Бондаревой и француженки Синди Орейн (Татьяна выиграла со счётом 16:10).
 Самым нерезультативным боем стал поединок итальянки Марции Давид против норвежки Ингрид Эгнер. Итальянка набрала только одно очко, которого хватило для победы.
 В финале в категории свыше 81 кг россиянка Надежда Торлопова вынудила сдаться турецкую спортсменку Семси Ярали уже в третьем раунде и выбросить на ринг полотенце.

Ссылки 
 Документация чемпионата на сайте amateur-boxing.strefa.pl
 Федерация бокса Украины: фотографии с финалов
 Составы сборных на форуме Boxnews.com.ua

Чемпионаты Европы по боксу
Чемпионаты Европы на Украине
Спорт на Украине в 2009 году
Сентябрь 2009 года
Спорт в Николаеве
бокс женщины
Международные соревнования по боксу на Украине